Момир је српско мушко име словенског порекла.

Објашњење 
Име Момир садржи у себи основу „мир”, која је веома заступљена у многим словенским именима. Слично му је чешко и словачко име Мојмир (види: Мојмир I).

У пренесеном значењу име Момир је жеља родитеља да дете буде спокојно, сталожено, задовољно и у миру. Женски парњак му је Момирка, мада је оно много ређе. Слична мушка имена су му Момчило и Миомир. 

Име Момир спада у 100 најчешћих имена у Србији.

Познати Момири 
 Момир Богићевић, носилац Карађорђеве звезде са мачевима
 Момир Булатовић, бивши председник Црне Горе
 Момир Зец, генерал-потпуковник Војске Републике Српске
 Момир Илић, српски рукометаш и репрезентативац
 Момир Коруновић, српски архитекта, представник савременог српско-византијског стила
 Момир Пуцаревић, учесник НОБ-а и народни херој Југославије
 Момир Рнић, српски рукометни тренер и бивши југословенски рукометаш
 Момир Рнић, српски рукометаш и репрезентативац
 Момир Талић, генерал-пуковник Војске Републике Српске

Види још 
 Момчило, српско мушко име

Референце 

Српска имена